Personen
 Adolfo Bassó, Mexicaans militair
 Giandomenico Basso, Italiaans rallyrijder
 Ivan Basso, Italiaans wielrenner
 Marino Basso, Italiaans wielrenner

Overig
 Basso (volk), Afrikaans volk